Theune bezeichnet:
 Theune Spa Management, ein Kölner Betreiber von Spa- und Wellnessanlagen

Theune ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Theune-Großkopf (* 1957), deutsche Mittelalterarchäologin
 Claudia Theune (* 1959; Theune-Vogt), deutsche Archäologin
 Tina Theune (* 1953; Theune-Meyer) deutsche Fußballspielerin und Bundestrainerin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft
 Werner Theune (* 1935), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof